Tomáš Filippi (né le  à Rychnov nad Kněžnou en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues majeures européen depuis la saison 2012-2013. Il décroche la Coupe Gagarine 2014 et 2016 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || HC Bílí Tygři Liberec U18 || République tchèque U18 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008 || HC Bílí Tygři Liberec U18 || République tchèque U18 ||40 ||12 ||9 ||21 ||16 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2008-2009 || HC Bílí Tygři Liberec U18 || République tchèque U18 ||20 ||19 ||17 ||36 ||82 ||7 ||5 ||5 ||10 ||4
|-
|2008-2009 || HC Bílí Tygři Liberec U20 || République tchèque U20 ||26 ||3 ||10 ||13 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HC Bílí Tygři Liberec U18 || République tchèque U18 ||4 ||2 ||0 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HC Bílí Tygři Liberec U20 || République tchèque U20 ||41 ||21 ||14 ||35 ||46 ||2 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|2010-2011 || Remparts de Québec || LHJMQ ||62 ||27 ||29 ||56 ||16 ||18 ||5 ||10 ||15 ||12
|-
|2011-2012 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ ||60 ||19 ||34 ||53 ||48 ||8 ||1 ||8 ||9 ||8
|-
|2012-2013 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga ||51 ||10 ||15 ||25 ||20 ||6 ||0 ||3 ||3 ||2 
|-
|2012-2013 || HC Bílí Tygři Liberec || République tchèque Q ||- ||- ||- ||- ||- ||12 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2013-2014 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga ||38 ||11 ||10 ||21 ||18 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2013-2014 || HC Benátky nad Jizerou || 1. liga ||1 ||1 ||0 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga || 52|| 16|| 24|| 40|| 42||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2015-2016 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 60 || 10 || 20 || 30 || 30 || 23 || 4 || 5 || 9 || 10
|-
|2016-2017 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 58 || 8 || 17 || 25 || 18 || 18 || 4 || 3 || 7 || 8
|-
|2017-2018 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 25 ||6 ||11|| 17 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga || 4 ||0 ||3 ||3 ||4 || 10 || 3 || 5 ||8 ||34
|-
|2018-2019 || Amour Khabarovsk || KHL || 10|| 2|| 2|| 4|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga || 31 ||10 ||15 ||25 ||34 || 17|| 7 || 3 || 10|| 10
|-
|2019-2020 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga || 24|| 8|| 11|| 19|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 23|| 5|| 7|| 12|| 6|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2020-2021 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga || 22|| 6|| 10|| 16|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2021-2022 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga  ||  ||

En équipe nationale 

|2008-2009 || République tchèque  ||align=left| International Jr. ||6 ||4 ||1 ||5 ||4 
|-
|2009-2010 || République tchèque ||align=left| International Jr. ||22 ||8 ||6 ||14 ||12 
|-
|2010 || République tchèque U18 ||align=left| Championnat du monde moins de 18 ans ||6 ||1 ||1 ||2 ||4 
|-
|2011-2012 || République tchèque  ||align=left| International Jr. ||9 ||5 ||0 ||5 ||4 
|-
|2012 ||align=left| République tchèque U20||align=left| Championnat du monde junior ||6 ||4 ||0 ||4 ||2
|-
|2013-2014 || République tchèque ||align=left| International ||6 ||1 ||1 ||2 ||4 
|-
|2014-2015 || République tchèque ||align=left| Euro Hockey Tour || 8 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|2014-2015 || République tchèque ||align=left| International || 12 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2015-2016 ||République tchèque ||align=left| Euro Hockey Tour || 8 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2015-2016 || République tchèque ||align=left| International || 16 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2016 || République tchèque ||align=left|Championnat du monde ||8 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en mai 1992
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur des Remparts de Québec
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Champion de la Coupe Gagarine